Hindmarsh :

Patronyme 
 Ian Hindmarsh, joueur australien de rugby à XIII
 John Hindmarsh, gouverneur d'Australie-Méridionale
 Nathan Hindmarsh, joueur de rugby à XIII australien 
 Johnny Hindmarsh, pilote automobile et un aviateur anglais

Toponyme 

 Hindmarsh, banlieue d'Adélaïde (Australie-Méridionale) ;
 l’île Hindmarsh, île en Australie-Méridionale ;
 Hindmarsh Stadium, stade de football à multi-usages à Adélaïde ;
 le comté d'Hindmarsh, zone d'administration dans l'état du Victoria.